Nova Olinda (Ceará), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará
 Nova Olinda (Tocantins), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Tocantins
 Nova Olinda (Paraíba), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Nova Olinda do Maranhão, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
 Nova Olinda do Norte, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Amazonas